Японська футбольна ліга 1967 — 3-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Тойо Когьо.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Катаяма Хіросі
 Міямото Масакацу
 Камата Міцуо
 Огі Арітацу
 Камі Хісао
 Сугіяма Рюіті
 Міямото Терукі
 Яегасі Сіґео
 Камамото Кунісіге
 Кімура Такео

Джерела
RSSSF 

1967 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу